Бутч Мур (, настоящее имя — Джеймс Огастин Мур (); 10 января 1938, Дублин, Ирландия — 3 апреля 2001, США) — ирландский певец, первый представитель своей страны на конкурсе песни «Евровидение-1965».

Биография и карьера

The Capitol Showband (1958—1969) 
В 1958 году Бутч стал участником музыкальной группы «The Capitol Showband». Помимо Бутча, в состав группы входили Дес Келли и Пэдди Коул.

Группа достигла значительного успеха в начале 1960-х годов. В 1961 году «The Capitol Showband» гастролировали по Америке, а в 1962 году группа стала первым шоу-бэндом, появившимся в программе телеканала «RTÉ».

В 1965 году «The Capitol Showband» выпустили сингл «Born to Be with You»/«Far, Far Away». Сингл занял 26-ю позицию в чарте «Bubbling Under Hot 100 Singles».

В конце 1960-х годов Бутч покинул группу и эмигрировал в США.

Евровидение (1965) 
В 1965 году Бутч стал первым победителем ирландского национального отбора на конкурс песни «Евровидение-1965». Выступление на конкурсе с песней «Walking the Streets in the Rain» прошло удовлетворительно: с результатом в 11 баллов, певец занял шестое место. Примечательно, что Бутч стал первым представителем Ирландии на конкурсе песни «Евровидение».

В дальнейшем Бутч принимал участия в национальных отборах, но безуспешно.

Дальнейшая жизнь и карьера (1966—2001) 
Бутч эмигрировал в США, где поженился на ирландской певице Мэйв Малвани (род. 1945 — ум. 2004). Бутч, со своей женой Мэйв основал дуэт «Бутч и Мэйв», известный в 1970-х годах в США.

Бутч Мур умер 3 апреля 2001 года от сердечного приступа в своём доме в США.

Личная жизнь 
В 1962 году Бутч женился на Норе Шеридан (род. 1940). От брака родились трое детей: Карен, Гронья и Гэри. В 1969 году Бутч и Нора развелись.

С 1972 года Бутч состоял в браке с Мэйв Малвани (1945—2004). В 1970-х годах пара основала дуэт «Бутч и Мэйв», который имел большой успех в США. От брака родились трое детей: Рори, Тара и Томас.

Примечания

Ссылки 
 Биография Бутча Мура
 Музыкальная страница с информацией про Бутча Мура
 Джеймс Огастин «Бутч» Мур на сайте findagrave.com

Участники «Евровидения-1965»
Представители Ирландии на «Евровидении»